Le tournoi d'Aberavon est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1968, classée en catégorie Dewar Cup, se dispute du  au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Pat Walkden.

Faits marquants 
Troisième des cinq manches de la Dewar Cup 1968 après Stalybridge et Perth et troisième victoire consécutive de Margaret Smith Court dans la coupe. Les deux dernières manches se déroulent successivement à Torquay et au London Indoors avant la finale à Londres.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Aberavon

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1968
Aberavon
Tennis au Royaume-Uni en 1968
1968 au pays de Galles
Sport en octobre 1968
Sport en novembre 1968